Pope Joan ist:

 Pope Joan (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 der englische Name der Päpstin Johanna
 der Originaltitel des Filmes Papst Johanna